Национа́льная сбо́рная Ла́твии по пля́жному футбо́лу () — сборная, представляющая Латвию на международных соревнованиях по пляжному футболу.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Сборная на сайте Ассоциации пляжного футбола Латвии
 Сборная на сайте Латвийской футбольной федерации